Die Liste der Fahnenträger der nordmazedonischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger nordmazedonischen Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Nordmazedoniens
 Liste der Fahnenträger der jugoslawischen Mannschaften bei Olympischen Spielen

Einzelnachweise 

Nordmazedonien
Fahnentrager